L'Ermitage steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Pranzac im Département Charente, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Armoy im Département Haute-Savoie, Frankreich
 einen Strand im Westen der Insel Réunion im Indischen Ozean
 eine französische Zeitschrift L’Ermitage (Zeitschrift)

Siehe auch:
 L’Hermitage